Сезон 2019—20 у Першій хорватській футбольній лізі — футбольне змагання у найвищому дивізіоні чемпіонату Хорватії, що стартував 19 липня 2019 року та мав фінішувати в травні 2020 року. Це 29-ий сезон з моменту заснування турніру та сьомий поспіль турнір, участь у якому беруть 10 команд. Титул чемпіона втретє поспіль здобуло Динамо.

Форс-мажорні обставини 
У зв'язку з Пандемією COVID-19 у чемпіонаті відбулась перерва з 10 березня по 5 червня 2020 року.

Учасники та стадіони

Турнірна таблиця

Лідери чемпіонату

Результати

Плей-оф 

| colspan="5" style="background:#fcc;"|2 — 5 серпня 2020

|}

Примітки

Посилання 
 Офіційний сайт  
 Перша хорватська ліга на soccerway  

2020
Хорватія
Хорватія
2019 у хорватському спорті
2020 у хорватському спорті